Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jasionowski – polski prawnik, działacz studencki i dyplomata
 Hubert Jasionowski – polski artysta fotograf
 Ignacy Jasionowski – polski samorządowiec, urzędnik i leśnik
 Maksymilian Jasionowski – polski pisarz ludowy, działacz społeczny i narodowy, publicysta